W Polsce:
 Jaktorów – wieś w województwie mazowieckim, gminie Jakrotów
 Jaktorów (osada) – zniesiona nazwa osady w województwie mazowieckim, gminie Jakrotów 
 Jaktorów-Kolonia – wieś w województwie mazowieckim, gminie Jakrotów
 Jaktorów – gmina w województwie mazowieckim
 Jaktorów – dawna gromada
 Jaktorów – przystanek kolejowy, gminie Jakrotów  

Na Ukrainie:
 Jaktorów – wieś w rejonie złoczowskim na Ukrainie

Zobacz też 
 Bitwa pod Jaktorowem